Сметна палата може да се отнася за:
 Върховната одитна институция на държава или общност, осъществяваща финансовия контрол върху финансовото управление на публичните финанси;
 Държавния или общностен орган по страни, например:
 Сметна палата (България)
 Сметна палата на Руската федерация
 Сметна палата (САЩ)
 Сметна палата на Франция
 Европейска сметна палата, една от 5-те институции на Европейския съюз
и др.

Вижте също 
 ИНТОСАЙ
 ЕВРОСАЙ